Stephen Decatur se poate referi la

 Stephen Decatur (1779 - 1820)
 Stephen Decatur, Sr. (1752 - 1808)
 Stephen Decatur (1815-1876)